Doppel-T steht für
 Doppel-T-Anker
 Doppel-T-Hof
 Doppel-T-Träger
 Doppel-T-Pflaster, siehe Pflaster (Belag)